Albertville kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Albertville, en kommun i departementet Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Kanada 

 Albertville (kommun), Québec, Bas-Saint-Laurent,

Kongo-Kinshasa 

 Kalemie, ort i Haut-Katanga,

USA 

 Albertville, Alabama, ort i Marshall County, 
 Albertville, Minnesota, ort i Wright County,